Mary Scanlon ist der Name folgender Personen:

* Mary Scanlon (Politikerin, 1924) (1924–2002), US-amerikanische Politikerin
 Mary Scanlon (Politikerin, 1947) (* 1947), schottische Politikerin
 Mary Gay Scanlon (* 1959), US-amerikanische Politikerin